Niski Mur – wspinaczkowy mur skalny na Krzemionkach w Krakowie
 Niski Mur – wspinaczkowy mur skalny na Zakrzówku w Krakowie
 Niski Mur – wspinaczkowy mur skalny w dolinie Zimny Dół